Piaskowski:
 Czesław Piaskowski (1903-1994), polski scenograf, dekorator i aktor
 Mikołaj Piaskowski (1726-1803), podkomorzy krzemieniecki, poseł, targowiczanin, właściciel zamku w Janowcu nad Wisłą
 Stanisław Piaskowski (1901-1963), polski działacz państwowy
 Stanisław Mariusz Piaskowski (1909-2003), polski inżynier, grafik i wydawca
 Stanisława Orzechowska-Piaskowska (zm. 2003)

Zobacz też 
 Pierzchała (herb szlachecki) (Paskowski, Pieszkiewicz)
 Abdank (herb szlachecki)
 Piaskówka